«Фантастична четвірка» () — майбутній американський супергеройський фільм, заснований на однойменній команді видавництва Marvel Comics. Картина стане 38-м за рахунком фільмом " Кінематографічного всесвіту Marvel " (КВМ) та другим перезапуском серії фільмів про Фантастичну четвірку. Виробництвом займається Marvel Studios, а поширенням — Walt Disney Studios Motion Pictures. Режисером фільму виступить Метт Шекман.

20th Century Fox розпочала роботу над новим фільмом про Фантастичну четвірку після провалу картини 2015 року. У березні 2019 року, внаслідок придбання компанії Disney, контроль над франшизою перейшов до Marvel Studios. У липні 2019 року було оголошено, що режисером фільму виступить Джон Уоттс, проте той залишив проект у квітні 2022 року. У вересні того ж року Шекмана було затверджено як режисера. Зйомки фільму розпочнуться у 2023 році.

Вихід фільму «Фантастична четвірка» у США заплановано на 8 листопада 2024 року. Він стане першим фільмом Шостої фази КВМ.

Персонажі 

 Фантастична четвірка: Команда супергероїв, яку очолює Містер Фантастик.

Виробництво

Розробка 
Після касового провалу фільму " Фантастична четвірка " (2015) та розгромних рецензій критиків студія 20th Century Fox розпочала пошук «різних кутів», з яких можна було б по-новому поглянути на персонажів, замість того, щоб розробити черговий фільм про команду. До червня 2017 року Сет Грем-Сміт розпочав написання сценарію для нового фільму, який не був перезапуском франшизи. Сюжет обертався навколо Франкліна та Валерії Річардс, дітей членів оригінальної Фантастичної четвірки Ріда Річардса та Сью Шторм. Надихнувшись коміксом Ultimate Fantastic Four, Грем-Сміт мав намір привнести в проект «дитячу атмосферу» і зробити фільм близьким за духом до " Суперсімейки " (2004), а також вписати в історію Істота та Людини-факела. В основу сюжету ліг інший сценарій, що є адаптацією Картера Бланшара книги «Герої дитячого садка» авторства Марка Міллара. Міллар раніше консультувався з Fox з приводу створення фільмів з коміксів Marvel. У березні 2019 року The Walt Disney Company офіційно придбала 21st Century Fox, включаючи права на створення фільмів про персонажів Marvel Comics в особі Фантастичної четвірки та Людей Ікс, які були передані її дочірній компанії Marvel Studios. У той же час було припинено роботу над фільмами Marvel, що розробляються Fox.

До кінця серпня 2022 року Метт Шекман вступив у переговори з Marvel Studios на предмет постановки фільму. Серед інших кандидатів на пост режисера були Майкл Метьюз та Рід Каролін. Deadline Hollywood назвала Шекмана «хлопцем, який здобуде перемогу», зважаючи на його співпрацю з Файгі при створенні серіалу "Ванда/Віжн " (2021) для Disney+. У той же час Шекман припинив роботу над майбутнім квадриквелом "Зоряного шляху " через конфлікт у розкладі при потенційному виробництві «Фантастичної четвірки». Під час  у вересні 2022 року Файгі підтвердив, що фільм зрежисує Шекман.

Зйомки 
Основні зйомки фільму розпочнуться в 2023.

Прем'єра 
Прем'єра фільму відбудеться в США 15 лютого 2025 року. Фільм стане частиною Шостої фази КВМ.

Примітки 

Фільми США 2025
Перезапуски фільмів
Фільми-бойовики США
Фільми кінематографічного всесвіту Marvel
Фільми англійською мовою